Чемпионат Абхазии по футболу 2013 — 20-й розыгрыш чемпионата Абхазии по футболу. Турнир прошел в два круга. Начался 23 апреля 2013 года, а закончился 27 сентября 2013.

Турнирная таблица

Результаты матчей

1-й и 2-й круг

Пояснения к таблице

Дополнительный матч 
Из-за равенства очков у клубов Афон и Нарт был проведён дополнительный матч.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Абхазии по футболу 2013

Чемпионат Абхазии по футболу
2013 год в Абхазии